Двадцать восьмой сезон женской сборной России по футболу.

Рейтинг ФИФА

⚠ С 2003 года ФИФА публикует рейтинги женских сборных на постоянной основе.

Кубок Четырех наций
Россия в третий раз участвовала в розыгрыше Турнира 4 Наций.

Матчи

Матчи женской сборной России по футболу в 2019.

Официальные матчи

 Легенда

Тренировочные матчи

Сборная Швеции была представлена футболистками сборной до 23-х лет усиленной двумя игроками старше этого возраста. Национальная сборная  в эти же сроки (27.02—06.03) выступала на кубке Алгарве .

Игры и голы

|-
!colspan=14style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полевые игроки

|}

Источники
Примечания